Vietto es un apellido por el que se conoce a:

 Gastón Vietto, actor, cantante y músico argentino (1990);
 Luciano Vietto, futbolista argentino (1993);
 Federico Vietto, futbolista argentino (1998);
 René Vietto, ciclista francés (1914-1988).